Micro Machines (série) est une série de jeux vidéo comprenant deux titres éponymes :
Micro Machines (1991) est un jeu développé et édité par Codemasters.
Micro Machines (2002) est un jeu développé par Midway Games et édité par Codemasters.